

Marina 
 Niels Iuel – nave da difesa costiera della Kongelige Danske Marine

Persone 
 Alexander Juel Andersen – calciatore danese
 Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs – politico danese
 Jens Juel – pittore danese
 Mads Juel Andersen – calciatore danese
 Niels Juel – ammiraglio danese
 Thomas Juel-Nielsen – calciatore danese
 William Jøhnk Juel Nielsen – attore danese